MZT steht für:
 Flughafen Mazatlán, IATA-Code des internationalen Flughafens im westmexikanischen Bundesstaat Sinaloa

MZ-T steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Provinz in Mosambik

MZT